Bayerhof ist der Name folgender Orte:

 Bayerhof (Schonungen), Ortsteil von Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Bayerhof (Gemeinde Hohenberg), Ortsteil von Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Bayershof
 Baierhof